William Kyle Eustis, (Cambridge (Massachusetts), 21 juni 1753 - Boston, 6 februari 1825), Amerikaans staatsman
William Eustis (schip, 1943), een Amerikaans liberty-vrachtschip, hernoemd naar de bovenstaande staatsman.